Ženská čtyřhra Tianjin Open 2017 probíhala v první polovině října 2017. Do deblové soutěže tchienťinského tenisového turnaje nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl pár Pcheng Šuaj a Christina McHaleová, jehož členky nestartovaly společně. Pchengová se rozhodla turnaje nezúčastnit. Spoluhráčkou McHaleové se stala americká krajanka Lauren Davisová, s níž skončila v úvodním kole na raketách Bondarenkové s Kudrjavcevovou.

Vítězem se stal nenasazený rumunsko-italský pár Irina-Camelia Beguová a Sara Erraniová, který ve finále za 1.09 hodin zdolal slovinsko-srbské turnajové trojky Dalilu Jakupovićovou s Ninou Stojanovićovou po dvousetovém průběhu 6–4 a 6–3. Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 280 bodů a získaly premiérovou společnou trofej. Beguová vybojovala šestý deblový titul na okruhu WTA Tour a pro Erraniovovou vracející se po dvouměsíčním dopingovém trestu to bylo dvacáté šesté takové turnajové vítězství.

Nasazení párů 
  Kateryna Bondarenková /  Alla Kudrjavcevová (čtvrtfinále)
  Nao Hibinová /  Danka Kovinićová (čtvrtfinále, odstoupily)
  Dalila Jakupovićová /  Nina Stojanovićová (finále)
  Liang Čchen /  Lu Ťing-ťing (čtvrtfinále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Tianjin Open
WTA Tour 2017
Tenis v Číně v roce 2017